Симпкин () — английская фамилия.

Известные носители 
 Симпкин, Грир — австралийский продюсер, лауреат премий AACTA за лучшие фильм и телесериал (2018).
  (род. 1998) — игрок в австралийский футбол, игрок Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Норт-Мельбурн».
  (род. 1987) — игрок в австралийский футбол, чемпион Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Хоторн» (2013), брат Тома Симпкина.
  (род. 1944) — британский футболист, игрок Североамериканской футбольной лиги в составе клуба «Балтимор Кометс».
  (род. 1990) — игрок в австралийский футбол, игрок Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Сент-Килда», брат Джонатана Симпкина.

См. также